Miejscowości w Polsce:
 Wereszcze Duże – wieś w województwie lubelskim
 Wereszcze Małe – wieś w województwie lubelskim